Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Elise Burgin 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Manuela Maleeva (semifinali)
 Helena Suková (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Assente
 Assente
 Pam Casale (primo turno)
 Sabrina Goleš (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1985